Unschuldsengel steht für:

 Stubbe – Von Fall zu Fall: Unschuldsengel, deutscher Fernsehfilm von Thomas Jacob (2001)
 Unschuldsengel (1994), deutscher Fernsehkrimi von Rainer Kaufmann (1994)

Siehe auch: